Taśma to ogólne określenie wyrobów wykonanych z dowolnego elastycznego bądź sprężystego materiału, które mają charakterystyczny kształt – są cienkie i wąskie ale długie. Taśmę przechowuje się najczęściej w postaci zwiniętej na szpuli lub bębnie.

 taśma nabojowa – w wojskowości – ruchomy pojemnik służący do przenoszenia naboi do donośnika broni
 taśma izolacyjna – rodzaj taśmy klejącej służącej do izolowania przewodów elektrycznych i innych obiektów przewodzących prąd elektryczny
 taśma magnetyczna – nośnik danych, najczęściej dźwięku, w postaci cienkiego paska taśmy
 taśma filmowa (światłoczuła) – taśma z tworzywa sztucznego pokryta warstwą emulsji światłoczułej, służąca jako nośnik obrazu filmowego i dźwięku
 taśma miernicza – przyrząd używany przez geodetów
 taśma montażowa – sposób organizacji produkcji
 taśma perforowana – nośnik danych, używany dawniej w komputerach i dalekopisach
 taśma (taśmociąg) – główny element przenośników taśmowych
 taśma (wyrób hutniczy) – rodzaj cienkiej blachy, na potrzeby transportu i magazynowania zwiniętej w cylindryczny krąg
 tasiemka to materiał pasmanteryjny – wąska taśma.
 taśma (glon) (Enteromorpha) – rodzaj glonów należących do klasy watkowych.
 taśma klejąca – rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą kleju po jednej lub obu stronach
 Taśma (wspinaczka) – odpowiednik liny lub repsznura o płaskim przekroju poprzecznym
 w elektronice i elektrotechnice – przewód wstążkowy
 w muzyce synonim muzyki na taśmę
 w sporcie – wstęga na mecie konkurencji biegowej

Zobacz też 
 wstęga
 Tata Tasiemka